Піньйоль () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Педро де Айсінена-і-Піньйоль — президент Гватемали
 Альберт Санчес Піньйоль — каталонський письменник та антрополог